Il doppio del Napa Valley Challenger 2013 è stato un torneo di Tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Bobby Reynolds e John-Patrick Smith hanno battuto in finale Steve Johnson e Tim Smyczek 6-4, 7-6(2).

Teste di serie

  Chris Guccione /  Samuel Groth (primo turno)
  Tennys Sandgren /  Rhyne Williams (primo turno)

  Bradley Klahn /  Michael Venus (primo turno)
  Denys Molčanov /  Matt Reid (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Napa Valley Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013